Argenteuil este un oraș din Franța, sub-prefectură a departamentului Val-d'Oise, în regiunea Île-de-France. Se situează în nord-vestul aglomerației pariziene. Ca populație este al treilea oraș din aceasta.

Orașe înfrățite

Demografie

Personalități născute aici 
 Georges Braque (1882 - 1963), pictor.

Referințe

Vezi și 
 Listă de orașe în Franța

Legături externe 

  Pagina oficială a orașului 

Comune din Val-d'Oise